Meuse jelentése a következő lehet:
Meuse (megye) – megye Franciaországban
a Maas folyó francia neve, mely Franciaországon, Belgiumon és Hollandián át folyik